, 1978
 Симфония № 8 (Бетховен), 1812
 Симфония № 8 (Брукнер), 1884—1887
 Симфония № 8 (Вайнберг)
 , 1950
 , 1953—1955
 Симфония № 8 (Гайдн), 1761
 , ок. 1764
 , 1905
 , 2005
 Симфония № 8 (Дайамонд), 1958—1950
 , 1889
  «Антарктическая», 2001
 , 1970
 Симфония № 8 (Малер) («Симфония тысячи»), 1910
 , 1957
 Симфония № 8 (Моцарт), 1768
 , 1924—1925
 , 2005
 Симфония № 8 (Петтерссон)
 , 1965
  «Путешествие», 1999
 , 1968
 Симфония № 8 (Сибелиус), 1926—1938
 , 1981
 , 1992—1993
 Симфония № 8 (Хованесс), 1949—1950
 , 1994
 Симфония № 8 (Шостакович), 1941—1942
 Симфония № 8 (Шуберт), 1822
 Симфония № 8 (Уильям Шуман)

 008